Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie
 Miejska Galeria Sztuki w Łodzi, w tym: Galeria Bałucka, Galeria Willa, Ośrodek Propagandy Sztuki w Łodzi
 Galeria Miejska Arsenał w Poznaniu
 Miejska Galeria Sztuki w Zakopanem